Білик Іван Іванович — український письменник
 Іван Білик — псевдонім Рудченка Івана Яковича, старшого брата Панаса Мирного

Див. також 
 Білик

Сторінки зі списками однофамільців-тезок